Fruto
 Fruto do mar
Ou ainda:
 Fruto (álbum) - da cantora brasileira Elba Ramalho, lançado em 1988
 Frutos (direito) - bens ou utilidades provenientes de outras preexistentes, sejam móveis ou imóveis

Desambiguação